Milardović ist der Nachname folgender Personen:
 Anđelko Milardović (* 1956), kroatischer Politikwissenschaftler, Soziologe und Professor
 Stjepan Milardović (* 1953), kroatischer Fußballspieler